HMAS Yarra je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Yarra (D-79)
 HMAS Yarra (U77)
 HMAS Yarra (DE 45)
 HMAS Yarra (M 87)

Yarra